Победителями турнира стали Мате Павич и Бруно Соарес, для которых эта победа стала второй и третьей на турнирах Большого шлема соответственно. В финальном матче хорватско-бразильский дуэт обыграл Уэсли Колхофа и Николу Мектича со счётом 7-5, 6-3.

Прошлогодние чемпионы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара не защитили титул, потерпев поражение в матче второго круга от Жан-Жюльена Ройера и Хории Текэу.

В турнире приняли участие 32 пары вместо обычных 64 пар на турнирах Большого шлема.

Посев 

  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (второй круг)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (первый круг)
  Раджив Рам /  Джо Солсбери (полуфинал)
  Иван Додиг /  Филип Полашек (первый круг)

<ol start="5">
  Марсель Гранольерс /  Орасио Себальос (первый круг)
  Кевин Кравиц /  Андреас Мис (второй круг)
  Равен Класен /  Оливер Марах (первый круг)
  Уэсли Колхоф /  Никола Мектич (финал)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Эрнесто Эскобедо /  Ноа Рубин (Первый круг)
  Кристофер Юбэнкс /  Маккензи Макдональд (Четвертьфинал)
  Райан Харрисон /  Кристиан Харрисон (Второй круг)

<ol start="4">
  Натаниэль Лэммонс /  Николас Монро (Первый круг)
  Джек Сок /  Джексон Уитроу (PR; второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира на официальном сайте турнира

Взрослые